«Донецкое время» — основанное в 2015 году печатное издание и интернет-ресурс Донецкой народной республики
 Под донецким временем подразумевается введение московского времени в районах Донбасса после 2014 года.